Анастаси́я Харито́нова: 
 Харитонова, Анастасия Александровна (род. 1987) — российская гребчиха-байдарочница.
 Харитонова, Анастасия Романовна (1966—2003) — русская поэтесса, литературовед, эссеист, драматург и переводчик, книжный иллюстратор.